Vitinha est un diminutif du prénom portugais  (correspondant au français ), notamment employé comme surnom de :
 Vítor Machado Ferreira (2000-), un footballeur portugais évoluant au poste de milieu de terrain au Paris Saint-Germain ;
 Vítor Manuel Carvalho Oliveira (2000-), un footballeur portugais évoluant au poste d'attaquant à l'Olympique de Marseille ;
 Vítor Tiago de Freitas Fernandes (1986-), un footballeur portugais évoluant au poste de défenseur au .